Nieuwl. kan som auktorsförkortning betyda:

 Julius Arthur Nieuwland
 Julius Aloysius Arthur Nieuwland

Robotskapade auktorsförkortningar